Возмещение ущерба — обязательная выплата денег за нанесённый урон имуществу.

 Возмещение ущерба (юридический термин), см. также ущерб.
 «Возмещение ущерба» — американский боевик 2001 года с А.Шварценеггером режиссёра Эндрю Дэвиса: «хороший пожарный» против «плохих террористов»…

См. также 
 Возмещение